Mount Barker ist:

der Name folgender Städte in Australien:
Mount Barker (South Australia)
Mount Barker (Western Australia)

ist außerdem der Name des folgenden Bergs:
Mount Barker (Berg), ist ein Berg in South Australia
Siehe auch:
 Barker Peak